Creta – isola greca nel mar Mediterraneo
 Creta – Stato che ha retto l'omonima isola dal 1898 al 1913
 Creta – particolare tipologia di argilla calcarea
 Creta Forata – montagna delle Alpi
 Creta di Aip – montagna delle Alpi
 Creta di Timau – montagna delle Alpi
 Creta e Cirene – antica provincia romana
 Hyundai Creta – autovettura prodotta dalla Hyundai